Rezultati Prvenstva Avstralije 1925 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1925